Жан I де Три (; ок. 1245 — , в битве при Куртре) — граф Даммартена с 1274 года, средневековый поэт. Сын Матье де Даммартена (ум. 1272) и его жены Марсилии де Монморанси (ум. 1264 или позже).

Биография 
Родился ок. 1245 года.

Впервые с графским титулом упоминается, начиная с 1274 года. Поэтому возможно, что он наследовал не отцу, а не известному по имени старшему брату.

Погиб в битве при Куртре 11 июля 1302 года.

Семья 
Первая жена — Эрменгарда (ум. 1264 не позднее августа), происхождение которой не выяснено.
Вторая жена — Иоланда де Дрё (1243 — не позднее 1313), дама де Сент-Обен и де Дён, вдова Амори II, сеньора де Краон, дочь Жана I, графа Дрё и Брены.

Дети:
 Рено II (ум. 1316), граф Даммартена.
 Жан де Три (ум. 1327), сеньор де Муши.
 Матильда (ум. после 1319), муж (1297) — Анри де Вержи (ум. 1335), сеньор де Фуван.

Творчество 
Жану де Три приписывается авторство трёх стихотворений:
 Bonne dame me prie de chanter (возможно, автор — Тибо Наваррский или Гас Брюле)
 Li lons consirs
 La grans volentés.

Литература 
 Claerr, Thierry. «Jean de Trie, comte de Dammartin et poète lyrique du XIIIe siècle: est-il le héros du Roman de Jehan de Dammartin et Blonde d’Oxford?» Romania, 117:1-2 (1999), 258-72.

Графы де Даммартен
Труверы